Локет (замок) — кам'яний замок в Чехії, приблизно за 120 км на захід від Праги, біля міста Карлові Вари.

Населені пункти в Чехії:

 Локет (Бенешов)
 Локет (Соколов)